Příjmení Weiner nosí více osob:

 Ehud Weiner viz Ehud Manor – izraelský textař
 Ladislav Weiner – český astronom
 Lawrence Weiner (1942–2021) – americký konceptuální umělec
 Lazar Weiner (1897–1982) – ukrajinsko-americký hudebník, skladatel písní v jiddiš
 Milan Weiner (1924–1969) – český rozhlasový novinář
 Milan Weiner – český architekt
 Richard Weiner (1884–1937) – český spisovatel a publicista
 Tim Weiner (* 1957) – americký spisovatel a publicista, nositel Pulitzerovy ceny z roku 1988

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení